Freudenfeld steht für:

 Freudenfeld (Gartz (Oder)), ein Wohnplatz der Stadt Gartz (Oder)
 Freudenfeld (bis 1945), ehemalige Gemeinde des Kreises Wehlau/ Ostpreußen

Freudenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Heinrich Freudenfeld (1784–1850), Professor für Geschichte und Philosophie in Bonn und Freiburg, Jesuit 
 Ferdinand Freudenfeld (1858–1932), deutscher Verwaltungsbeamter
 Richard Freudenfeld (1870–1953), deutscher Schauspieler, siehe Richard Eivenack